Um álbum de grandes êxitos (em inglês Greatest Hits) serve como uma compilação de canções de um artista ou banda.

Para exemplos deste tipo de formato, veja Anexo:Lista de álbuns de grandes êxitos

Greatest Hits também se pode referir a:
Sony Greatest Hits - gama de jogos electrónicos pela Sony relançados a baixo preço.

Desambiguação